Nom de plusieurs comtes et ducs de Nevers.
 Charles  de Nevers (1414 † 1464), comte de Nevers et de Rethel, fils de Philippe de Bourgogne et de Bonne d'Artois.
 Charles II de Nevers, († 1521), comte de Nevers.
 Charles III de Nevers (1580 † 1637), duc de Nevers, de Rethel (Charles III, 1595-1637),  d'Arches (Charles I, 1608-1637), duc souverain de Mantoue (Charles I, 1627-1637) et duc de Montferrat (Charles I, 1627-1637).
 Charles IV de Nevers (1629 † 1665), duc de Nevers, de Rethel (Charles V, 1637-1659) et de Mayenne (Charles IV, 1632-1654) ,  d'Arches (Charles II, 1637-1665), duc de Mantoue et de Montferrat (Charles II, 1637-1665).